G5 ou G05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS G5 un sous-marin de la Royal Navy.

Électrotechnique 
Informatique 
 iMac G5, un ordinateur produit par Apple ;
 PowerPC 970, aussi connu sous l'appellation PowerPC G5, un processeur.

Téléphonie
 G5 ou 5G désigne la Cinquième génération de normes de téléphonie mobile ;
 LG G5, un smartphone de la marque LG.

Éclairage
 G5 est un type de culot pour certains tubes fluorescents.

Médecine 
 G5, abréviation de Sérum glucosé à 5 %, utilisé en médecine pour le remplissage vasculaire ;
 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite  au cours d'affections classées ailleurs (G05), d'après la classification internationale des maladies.

Géopolitique 
 Le Groupe des cinq (ou G5) est le nom donné à plusieurs groupes de pays :
 G5, groupe de discussion et de partenariat économique comprenant, au milieu des années 1970, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, la France et le Royaume-Uni. Ce groupe a progressivement évolué jusqu'à devenir l'actuel G7 ;
 , groupe de discussion réunissant, à partir du milieu des années 2000, cinq pays émergents : Brésil, Chine, Inde, Mexique et Afrique du Sud ;
 G5 Sahel, un cadre institutionnel de coopération régionale en matière de développement et de sécurité des cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad ;
 G5, un groupe officieux des ministres de l'Intérieur des cinq États membres de l’Union européenne les plus peuplés.

Photographie 
 Canon PowerShot G5, un appareil photo numérique de Canon.

Transports 
Automobiles
 BMW X5 (type G05), quatrième génération de la BMW X5 ;
 BYD G5, un modèle du constructeur chinois BYD ;
 Pontiac G5, un modèle du constructeur américain Pontiac.

Aviation 
 .

Chemin de fer
 G5 AL et ex-Prusse, une série de locomotives à vapeur.

Routes
  Autoroute chinoise G5 reliant Pékin Kunming ;
   Route nationale slovène G5 reliant Arja Vas à Drnovo.

Article connexe
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres